Kazimierz Wróblewski (1858–1934) – lekarz, działacz społeczny, podpułkownik Wojska Polskiego
 Kazimierz Wróblewski – profesor gimnazjum polskiego w Cieszynie, redaktor tygodnika Gwiazdka Cieszyńska (1901–1902)
 Kazimierz I Wróblewski (ur. 1886) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości
 Kazimierz II Wróblewski (1891–1940) – porucznik pilot Wojska Polskiego, 9 października 1933 odznaczony Medalem Niepodległości, ofiara zbrodni katyńskiej
 Kazimierz Henryk Wróblewski (ur. 1893) – żołnierz Legionów Polskich, buchalter, 16 marca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Kazimierz III Wróblewski (ur. 1896) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości i angielskiego Krzyża Wojskowego

Uwagi

Przypisy